Peter Volkmann ist der Name folgender Personen:

* Peter Volkmann (Musiker) (* 1951), deutscher Sänger (Relax)
 Peter-Hansen Volkmann (* 1947), deutscher Arzt und Autor